Міка Гаккінен (; нар. 28 вересня 1968, Вантаа) — фінський автогонщик, дворазовий чемпіон «Формули-1».
 Джей Гаккінен (; нар. 19 липня 1977, Касілоф, США) — американський біатлоніст, учасник олімпійських ігор 1998, 2002, 2006 та 2010 рр.
 Генрі Гаккінен (; нар. 16 червня 1980) — фінський стрілець.